Franco Sattolo – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Gianluca Sattolo – pallanuotista italiano